É a marca registrada de uma associação de plantas brasileiras da espécie cordia, na forma padronizada. A PholiaMagra é apontada como um substituto natural do rimonabanto - princípio ativo do Acomplia, (conhecida popularmente como "pílula antibarriga") e como similara a Sibutramina, em estudos clínicos realizados no Brasil, pela USP.

Contudo PHOLIAMAGRA não é um medicamento registrado e sim um insumo disponível para manipulação através receituário médico exclusivo.

Ligações externas 

 

Plantas medicinais